Таба́шино:

 Табашино — село в Марий Эл.
 Табашино (станция) — железнодорожная станция возле Табашино.